

Municípios da Espanha 
 Urroz-Villa
 Urroz de Santesteban

Freguesias de Portugal 
 Urrô (Arouca)
 Urrô (Penafiel)

Desambiguações de topônimos